Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Ліна Красноруцька.

Анастасія Мискіна виграла титул, у фіналі перемігши Олену Лиховцеву з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
 The top two seeds receive a Bye into the second round

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 

 n/a
  Еві Домінікович (1-ше коло)
  Марія Санчес Лоренсо (кваліфікаційний матч)
  Петра Мандула (1-ше коло)
 n/a
  Вінне Пракуся (2-ге коло)
  Любомира Курхайцова (2-ге коло)
  Мара Сантанджело (1-ше коло)

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 ITF Tournament Details 
 WTA Tournament Match Notes
 Main and Qualifying Draws (WTA)

Тур WTA 2003
2003